Als Rundkopf bezeichnet man

 die Anhänger des Parlamentes während des englischen Bürgerkriegs 1642 bis 1649, siehe Roundhead.
 in der Bildhauerei ein abgerundetes Kopfende eines Steines (Grabstein), siehe Rundbogen
 den runden Kopf einer Schraube.